YEV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Inuvik (Territori del Nord-Ovest), Canada
 yev – codice ISO 639-3 della lingua yapunda